AM — п'ятий студійний альбом британського інді-рок-гурту Arctic Monkeys, представлений лейблом Domino 9 вересня 2013 року. Він був записаний в студіях Sage & Sound Recording в Лос-Анджелесі і Rancho De La Luna, розташованої на території Джошуа-Три в штаті Каліфорнія. У записі платівки брали участь Джош Хомма, барабанщик Елвіса Костелло Піт Томас, музикант і композитор Білл Райдер-Джонс, а на заключному треку «I Wanna Be Yours» був використаний текст панк-поета Джона Купера Кларка. Продюсуванням альбому займався учасник групи Simian Mobile Disco Джеймс Форд у співпраці з Россом Ортон. Крім цифрового формату, альбом був представлений на компакт-дисках, грамплатівках і в подарунковому вініловому виданні.

Список композицій

Сингли 

 "R U Mine?" (27 травня 2012) 
 "Do I Wanna Know?" (19 червня 2013) 
 "Why'd You Only Call Me When You're High?" (11 серпня 2013)

Примітки

Посилання 
 Список пісень з офіційної сторінки гурту

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Arctic Monkeys